Ludwigsgymnasium ist der Name mehrerer deutscher Gymnasien.

 Ludwigsgymnasium (München)
 Ludwigsgymnasium (Saarbrücken)
 Ludwigsgymnasium Straubing
 Ludwigsgymnasium (Köthen)
Siehe auch
 Landgraf-Ludwig-Schule